Tangshan steht für:

 Tangshan, die bezirksfreie Stadt Tangshan () in der chinesischen Provinz Hebei
 Tangshan (Xiejiaji), die Großgemeinde Tangshan () im Stadtbezirk Xiejiaji der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui
 (2778) Tangshan, Asteroid des Hauptgürtels